Leveson steht für:
 Nancy Leveson, US-amerikanische Ingenieurin
 siehe auch Leveson-Gower